Arre hace referencia a:

Geografía
 Arre (Navarra), localidad española, en la región de Navarra
 Arre (Italia), localidad italiana, en la región de Véneto
 Arre (Francia), localidad francesa, en la región de Languedoc-Rosellón

Sociedad
 '''ARRE, la red asamblearia de la ribera del Ebro